Unterreichenbach ist der Ortsname von

 Unterreichenbach, Gemeinde im Landkreis Calw, Baden-Württemberg
 Unterreichenbach (Aurachtal), Ortsteil der Gemeinde Aurachtal, Landkreis Erlangen-Höchstadt, Bayern
 Unterreichenbach (Birstein), Ortsteil der Gemeinde Birstein, Main-Kinzig-Kreis, Hessen
 Unterreichenbach (Weißenhorn), Ortsteil der Stadt Weißenhorn, Landkreis Neu-Ulm, Bayern
 Unterreichenbach (Schwabach), Ortsteil der kreisfreien Stadt Schwabach, Bayern
 Unterreichenbach (Gemeinde Engerwitzdorf), Ortschaft in der Gemeinde Engerwitzdorf, Bezirk Urfahr-Umgebung, Oberösterreich